Ири́на Никола́евна Гращенкова (род. ) — советский и российский киновед, кинокритик, историк кино.

Биография 
Окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа (1967). Доктор искусствоведения (2007). Член КПСС с 1969 года. Член Союза кинематографистов России и Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России.

Работала научным сотрудником сектора социологии искусств Института истории искусств (1973—1987). В 1987—1991 — член оргкомитета Общества друзей кино (ОДК) и президент Федерации киноклубов. В 1991—1992 — президент Российской общедоступной академии. С 1992 по 1994 год — главный специалист Международного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества (Фонд Ролана Быкова). Директор культурно-творческих программ кинофестиваля в Выборге (1994—1995), международного правозащитного кинофестиваля «Сталкер» (1995—1999), конкурса студенческих фильмов «Святая Анна» (1995—2001), молодёжных программ Московского международного кинофестиваля (1995—1999). Участвовала в движения кинообразования в школах и некинематографических ВУЗах. С 1980-х годов стала осуществлять программу «клубного» показа фильмов Александра Сокурова. В марте 2001 года возглавила отдел молодёжной политики при Союзе кинематографистов России.

Награды и премии 
 2005 — Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России

Библиография 
Публикуется по проблемам киноискусства с 1970-х годов. Печаталась в научных сборниках, в журналах «Искусство кино», «Советский экран», «Киноведческие записки» и др., в газетах «Культура», «Экран и сцена», «СК-Новости» и др. Автор многих трудов по истории отечественного кинематографа, по кинообразованию и художественному воспитанию школьников и молодёжи, киноклубному движению.

 Абрам Роом. М.,1977
 Советская кинорежиссура: история, современность, проблемы и имена. М.,1982
 Основы киноискусства. М.,1984
 Кино как средство эстетического воспитания. М.,1986
 Кино серебряного века. М., 2005
 Киноантропология XX/20. М., 2014

Примечания

Ссылки 
 Страница Ирины Гращенковой на сайте на сайте авторского проекта Екатерины Алеевой Evartist
 Интервью Ирины Гращенковой

Выпускники ВГИКа
Доктора искусствоведения
Члены КПСС